Сињи галеб може да значи:

 Сињи галеб (филм) - југословенски филм, снимљен 1953. године у режији Бранка Бауера.
 Сињи галеб (птица) - врста птице ().